Randers bezieht sich auf:
 Randers, eine Stadt in Dänemark
 Randers Kommune, eine aktuelle Verwaltungseinheit Dänemarks
 Randers Kommune (1970–2006), eine ehemalige Verwaltungseinheit Dänemarks
 Randers Regnskov, einen Indoor-Zoo in Randers
 Randers-Fjord
 Randers HK (Randers Håndbold Klub), einen Handballverein in Randers
 Randers FC, einen Fußballclub in Randers
 Randers Stadion, das Heimstadion des Randers FC, siehe Essex Park Randers
 Nis Randers, eine Ballade von Otto Ernst
 Nis Randers (Schiff, 1990), ein Seenotkreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger
 Nis Randers (Schiff, 2021), ein Seenotkreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger

Randers ist der Familienname folgender Personen:
 Arne Randers Heen (1905–1991), norwegischer Schneider, Bergsteiger und Widerstandskämpfer
 Gunnar Randers (1914–1992), norwegischer Physiker
 Jørgen Randers (* 1945), norwegischer Klimaforscher
 Kristofer Randers (1851–1917), norwegischer Schriftsteller und Dichter
 Nanna Kristensen-Randers (1864–1908), dänische Rechtsanwältin und Schulleiterin

Siehe auch:
 Randersacker, ein Markt im Landkreis Würzburg
 Randersacker (Adelsgeschlecht), ein ehemaliges niederadeliges Ministerialengeschlecht im Dienste der Würzburger Bischöfe